Lohhäusl ist der Ortsname von

 Lohhäusl (Lohberg), Ortsteil der Gemeinde Lohberg, Landkreis Cham, Bayern
 Lohhäusl (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern